Сканно (коммуна) (итал. Scanno) — коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо, подчиняется административному центру Л’Акуила.
 Сканно (озеро) (итал. Scanno) — озеро в регионе Абруццо, Италия.